Il singolare del torneo di tennis Brașov Challenger 1998, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dinu Pescariu che ha battuto in finale Thomas Larsen 6-3, 3-6, 6-2.

Teste di serie 

 Andrei Pavel (primo turno)
 Dinu Pescariu (Campione)
 Tomáš Zíb (secondo turno)
 Marzio Martelli (quarti di finale)

 Francisco Costa (primo turno)
 Ota Fukárek (primo turno)
 Răzvan Sabău (primo turno)
 Antony Dupuis (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brașov Challenger 1998